Евангулов — русская фамилия.

Известные носители:
 Евангулов, Алексей Георгиевич (род. 1954) — советский и российский тренер по прыжкам в воду.
 Евангулов, Борис Багдасарович (1913—1985) — российский геолог-разведчик.
 
 Евангулов, Исаак Абрамович (?—1875) — российский военный, генерал-майор (1860), участник Крымской войны.
 Евангулов, Лев Богданович (1901—1986) — советский учёный-механик, конструктор, организатор производства, изобретатель.

 Евангулова, Ольга Сергеевна (1933—2016) — российский историк искусства.